Angel eller Angels har flere betydninger:

 Angel – et område i Sydslesvig
 Angel (værktøj) – den del af et stykke værktøj der sidder inde i skaftet
 Angel (tegneseriefigur) – figur fra tegneserien X-Men

Film og tv 
 Angel (film fra 1982) – instrueret af Neil Jordan
 Angel (film fra 2007) – instrueret af François Ozon
 Angel (tv-serie) – tv-serie om en vampyr med menneskesjæl

Musik 
 Angels (Single) en single fra Within Temptation
 Angel (sang af The Corrs) - sang
 Angel (sang med Elvis Presley fra filmen Follow That Dream)

Personer 
 Angel Parra – chilensk folkemusiker
 Joanna Angel – amerikansk kvindelig pornomodel

Se også 
 Angel share – den del af whiskyen der fordamper under lagringen
 Angler – et folkeslag fra Angel
 Angler (kvæg) – en kvægrace, som oprindeligt stammer fra Angel
 D.N.Angel – en manga
 Salto del Angel – verdens højeste vandfald
 Angel Station – en London Underground-station